Schönfelde ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Schönfelde, ein Ortsteil der Gemeinde Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

in Polen
 Schönfelde, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Unieszewo in der Gmina Gietrzwałd, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönfelde, Kreis Belgard, Pommern, seit 1945: Buczki (Tychowo) in der Gmina Tychowo, Powiat Białogardzki, Woiwodschaft Westpommern
 Schönfelde, Kreis Lyck, Ostpreußen, nach 1945: Skopnik, eine nicht mehr vorhandene Ortschaft in der Gmina Stare Juchy, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren 
 Schönfelde, Kreis Meseritz, Brandenburg, seit 1945: Stołuń in der Gmina Pszczew, Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus

Siehe auch:
 Schönfeld
 Schönfeldt
 Schönfelder
 Schönefeld (Begriffsklärung)